Просфора́, устар. просвира́ ( — «приношение»; мн. ч.: про́сфоры) — богослужебный литургический хлеб, употребляемый в православии для таинства Евхаристии и для поминания во время Проскомидии живых и мёртвых.

Своим происхождением просфора уходит в глубокую древность. В Ветхом Завете упоминается заповедь о принесении хлеба в жертву: . В скинии Моисея находились хлеба предложения (пресные), состоящие из двух частей, что символизировало хлеб земной и небесный, то есть два начала, Божественное и человеческое.

Приготовление 
Готовится из квасного (приготовленного с использованием различных заквасок, например, хмеля или изюма, или дрожжей) теста, состоящего из пшеничной муки, кипятка и соли. На просфоре помещаются изображения креста с символичной аббревиатурой:

 —„Иисус Христос побеждает“. По перекрестию изображений этих букв архиерей (чаще священник) на Литургии с особыми молитвами преломляет Евхаристический Агнец, вырезанный, обычно, из самой большой просфоры. На других просфорах бывает нанесена аббревиатура или образ Богородицы, или какого-либо святого. Для нанесения изображения применяются специальные резные печати. Просфоры делаются двухсоставными (из двух половинок) в ознаменование двух природ Иисуса Христа — Божественной и человеческой. Противень, на котором пекут просфоры, смазывают не маслом, чтоб не подгорали, а только натуральным воском.

Богослужебное употребление 

После церковной реформы патриарха Никона для Проскомидии стали использовать пять просфор (до реформы, согласно большинству дорефоменных Служебников, Литургию служили на семи просфорах, хотя были и иные варианты) в воспоминание евангельского чуда о насыщении Христом пятью хлебами пяти тысяч человек (). В греческих православных церквах часто вместо пяти отдельных просфор употребляется одна большая просфора с пятисоставной печатью.

Для Проскомидии просфора полностью не используется — из неё копием изымаются частицы. Одна из просфор используется для приготовления Агнца, которым на Литургии причащаются верующие. Из остальных четырёх просфор священник изымает частицы в память Богородицы, святых, в числе которых и составители Литургии, а также в память живых и умерших членов Церкви.

После литургии все использованные просфоры с особой молитвой и благоговением съедаются верующими. Остатки просфор допускается уносить домой, чтобы также с молитвой и благоговением их съесть натощак в тот день, когда христианин не может посетить храм. Остатки просфор, как и любую другую святыню, недопустимо и кощунственно выбрасывать в мусор или скармливать животным. Если просфора уже испортилась, и её уже нельзя съесть, то лучше такую принести обратно в храм, где церковнослужитель примет её и предаст огню, а оставшийся после сожжения пепел захоронит в непопираемом месте, или погрузит в проточную воду чистой реки.

См. также 
 Антидор
 Артос
 Проскомидия
 Гостия

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Пища в религии
Православное богослужение